Friesenheim névvel a következő cikkek találhatók:
Franciaország
Friesenheim (Bas-Rhin), település Franciaországban
Németország
Friesenheim (Ortenaui járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Friesenheim (Rheinhessen), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban